Het ATP-toernooi van Londen 2012 (met de officiële naam AEGON Championships 2012) werd gespeeld van 11 tot 17 juni op de grasbanen van de Queen's Club in de Britse hoofdstad Londen.

Winnaar van het toernooi is de Kroaat Marin Čilić, die de titel verdiende na diskwalificatie van zijn tegenstander David Nalbandian. Nalbandian werd gediskwalificeerd na het vernielen van een reclamepaneel dat een lijnrechter verwondde. Nalbandian riskeert mogelijk ook een rechtszaak voor slagen en verwondingen.

Enkelspel

Geplaatste spelers 
De eerste 8 geplaatste spelers kregen een bye naar de tweede ronde.

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 

Londen
ATP-toernooi van Londen